Shimono ist der Familienname folgender Personen:

 Hiro Shimono (* 1980), japanischer Seiyū
 Sab Shimono (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler